Про́биштип () — город на востоке Северной Македонии, центр общины Пробиштип. Население города составляет 10 826 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 сайт общины

Города Северной Македонии